Чи́сла Берну́лли — последовательность рациональных чисел , впервые рассмотренная Якобом Бернулли в связи с вычислением суммы последовательных натуральных чисел, возведённых в одну и ту же степень:
 
где  — биномиальный коэффициент.

Некоторые авторы указывают другие определения, однако в большинстве современных учебников даётся такое же определение, как и здесь. При этом  . Часть авторов (например, трёхтомник Фихтенгольца) использует определение, которое отличается от этого только знаком . Кроме того, так как за исключением  все числа Бернулли с нечётным номером равны 0, некоторые авторы используют обозначение «» для  или .

Рекуррентная формула 
Для чисел Бернулли существует следующая рекуррентная формула:

Свойства 

 Все числа Бернулли с нечётными номерами, кроме , равны нулю, а знаки чисел Бернулли с чётными номерами чередуются.
 Числа Бернулли являются значениями многочленов Бернулли  при :
 
 Числа Бернулли часто входят в коэффициенты разложения элементарных функций в степенной ряд. Например:
 Экспоненциальная производящая функция для чисел Бернулли:
 
 
 
 Эйлер установил связь между числами Бернулли и значениями дзета-функции Римана ζ(s) при чётных s = 2k:
 
 А также
  для всех натуральных n > 1.
 
 Порядок роста чисел Бернулли даётся следующей асимптотической формулой:
  при чётных . Из формулы, написанной выше, следует равносильность этой асимптотики и равенства: .

 Теорема Штаудта-Клаузена утверждает, что 
 Из неё, в частности, следует, что знаменатель дроби  есть произведение простых p таких, что p − 1 делит 2n.

Литература

Ссылки 
 Генератор Чисел Бернулли

Ряды и последовательности